Constantinești poate referi la mai multe localități în:

Republica Moldova 
 Constantinești, Cantemir - sat în comuna Gotești, Cantemir, Raionul Cantemir

România 

 Constantinești, Brăila - sat în comuna Râmnicelu, Județul Brăila
 Constantinești, Olt - sat în orașul Scornicești, Județul Olt